4/3 kan syfta på:

 4 mars
 3 april (amerikanskt datumformat)